Ђердапска магистрала је државни пут -{I}- реда бр 25.1: Пожаревац—Голубац—Доњи Милановац—Кладово. Деоница Брана ХЕ Ђердап-{I}-—Голубац изграђена је 80-их година 20. века.

Укупна дужина пута са савременим коловозом је 118,65-{km}-, од чега се 111-{km}- налази на подручју НП Ђердап, на територијама општина Голубац, Мајданпек и Кладово. Углавном је долинског правца пружања, уз северну границу парка. Окосница је путне мреже на подручју парка и источног дела Србије. Повезује подручје Ђердапа и веће центре развоја у Подунављу (Смедерево, Пожаревац, Велико Градиште, Голубац, Доњи Милановац, Текија и Кладово) са Поморављем и даље са Београдом. 

Преко граничног прелаза на брани Ђердап-{I}- повезује Србију са Турн Северином у Румунији. Изградњом ХЕ Ђердап-{I}- и подизањем нивоа Дунава потопљен је Римски пут.

Извори

Спољашње везе 
 

Путеви у Србији
Ђердапска клисура
Национални парк Ђердап